Chevrières (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Chevrières (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Chevrières (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy